Сергей Николаевич Брызгалин (; 1917, Воронеж — 1977, Москва) — советский азербайджанский рабочий, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1917 году в семье крестьянина в Воронежской губернии.

Окончил Воронежский государственный университет.

С 1938 года служил в Советской Армии. С 1941 года на фронте.

После демобилизации в 1942 году, начал трудовую деятельность заместителем начальника стройуправления, по 1955 год работал начальником управления промпредприятий треста «Главзападнефтестрой» в городе Баку.

С 1955 года председатель колхоза «1 мая», а с 1964 года по 1970 год директор совхоза «1 мая» Масаллинского района. С 1970 года начальник главного управления Совета Министров Азербайджанской ССР «Азербконсервплодоовощ».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года за успехи, достигнутые в производства и заготовок овощей Брызгалину Сергею Николаевичц было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Активно участвовал в общественно-политической жизни страны. Депутат Верховного Совета Азербайджанской ССР с шестого по восьмой созыв. В Верховный Совет 8 созыва избран от Еникендского избирательного округа № 200 Азербайджанской ССР. Член КПСС с 1940 года. Кандидат в члены ЦК КП Азербайджана.

Умер в 1977 году. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Примечания

Литература

Ссылки 

Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 8-го созыва
Кандидаты в члены ЦК КП Азербайджана
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Ваганьковском кладбище